Loud може значити:

 Лауд — річка в Англії, графстві Ланкашир.

Музика

 «Loud» — альбом Ріанни.
 «Loud» — альбом Тімо Мааса.
 Loud Records — лейбл звукозапису.